Andronikos Palaiologos, Andronicus Palaeologus o Andrónico Paleólogo () puede referirse a:

 Andronikos Doukas Palaiologos (1183-1115), gobernador bizantino de Tesalónica bajo Alejo I Conmeno.
 Andronikos Palaiologos (siglo XII) (fl. 1185-1191), aristócrata y general bizantino.
 Andronikos Palaiologos (f. 1216), heredero del Imperio de Nicea, yerno de Teodoro I Comneno Láscaris.
 Andronikos Palaiologos (gran doméstico), padre de Miguel VIII Palaiologos
 Andronikos Palaiologos (f. 1279/80), sobrino o primo de Miguel VIII Palaiologos
 Andronikos II Palaiologos (1259-1332), emperador bizantino de 1282 a 1328
 Andronikos Palaiologos (fl. 1320), general durante la guerra civil de 1321–28
 Andronikos Angelos Palaiologos (fl. 1326/8), señor bizantino de Berat bajo Andronikos II
 Andronikos III Palaiologos (1297-1341), emperador bizantino desde 1321 hasta 1341, único emperador desde 1328
 Andronikos Palaiologos (f. 1344), general durante la guerra civil de 1341-1347
 Andronikos IV Palaiologos (1348-1385), emperador bizantino de 1376 a 1379
 Andronikos V Palaiologos (c. 1400-1407), hijo de Juan VII Palaiologos, co-emperador de c.  1403 hasta su muerte
 Andronikos Palaiologos (hijo de Manuel II) (1404-1428), hijo de Manuel II Palaiologos, gobernador de Tesalónica desde 1408 hasta 1423
 Andronikos Palaiologos Kantakouzenos (f. 1453), último Gran Doméstico del Imperio Bizantino